Circa Survive — американская альтернативная рок-группа из Филадельфии, образована экс-вокалистом группы Saosin — Энтони Грином и музыкантами ныне несуществующих групп This Day Forward и Taken.

Их первый альбом, Juturna, выпущен 9 апреля 2005 года и получил смешанные, преимущественно позитивные, отзывы. Альбом 2007 года On Letting Go получил положительные отзывы критиков. Третий альбом, Blue Sky, вышел 20 апреля 2010 года и принёс группе довольно широкую известность. Четвёртый альбом, Violent Waves, увидел свет 28 августа 2012 года.

Дискография 
 Студийные альбомы
 Juturna (2005)
 On Letting Go (2007)
 Blue sky noise (2010)
 Violent Waves (2012)
 Descensus (2014)
 The Amulet (2017)

 Мини-альбомы (EP)
 The Inuit Sessions (2005)
 B-Sides (2010)
 Appendage (2010)
 A Dream About Love (2021)
 A Dream About Death (2022)

Музыкальные коллективы из Филадельфии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году